NANPA steht für:
 North American Nature Photography Association
 North American Numbering Plan Administration, siehe Nordamerikanischer Nummerierungsplan

Nanpa (auch translit. als Nampa) steht für:
 Nampa (Verhaltensweise),  japanische Bezeichnung für das „Aufreißen“ auf öffentlichen Plätzen und Anlagen

Siehe auch:
 Nampa

NANPA